Косу́кэ Мородзу́ми (; ) — японский кёрлингист.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото (), серебро (, , , , , , ), бронза ().
 : золото (?, 2014, , , ), серебро (, ), бронза ().
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: серебро (2006).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работает сотрудником по продажам в компании по дорожно-строительным материалам.

Холост.

Живёт в Каруидзаве.

Начал заниматься кёрлингом в 11 лет.

Его брат, Юсукэ Мородзуми, играет с ним в одной команде на позиции четвёртого, является скипом команды.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года